Toshio Masuda, regista giapponese
Toshio Masuda, compositore giapponese